Delureni se poate referi la:

 Delureni, Bistrița-Năsăud
 Delureni, Mehedinți
 Delureni (Ionești), Vâlcea
 Delureni (Valea Mare), Vâlcea
 Delureni (Stoilești), Vâlcea
 Delureni, Ucraina

Vezi și 
 Dealu (dezambiguizare)
 Deleni (dezambiguizare)
 Deleanu (nume de familie)

Toponime românești